Kimisis tis Theotokou steht für folgende Kirchen in Griechenland:

 Kimisis tis Theotokou (Gastouni) in der Gemeinde Pinios, Region Westgriechenland
 Kimisis tis Theotokou (Kondariotissa) in der Gemeinde Dion-Olymbos, Region Zentralmakedonien
 Kimisis tis Theotokou (Lygourio) in der Kleinstadt Lygourio, Region Peloponnes
 Kimisis tis Theotokou (Neo Ireo) in der Gemeinde Argos-Mykene, Region Peloponnes